Amerikai Egyesült Államok
 Kingsley (Iowa)
 Kingsley (Kentucky)
 Kingsley (Michigan)
 Kingsley (Oregon)
 Kingsley (Pennsylvania)
 Ausztrália
 Kingsley (Nyugat-Ausztrália)
 Egyesült Királyság
 Kingsley (Cheshire)
 Kingsley (Hampshire)
 Kingsley (Staffordshire)